Maligny es una localidad y comuna francesa situada en la región de Borgoña, departamento de Yonne, en el distrito de Auxerre y cantón de Ligny-le-Châtel.

Demografía

Véase también 
Comunas de Yonne
Antiguas comunas de Yonne

Referencias

Enlaces externos 
 Maligny en el sitio web del INSEE (en francés)
 Información sobre Maligny en Annuaire Mairie (en francés)
  (en francés)
 Plano de Maligny en Mapquest (en inglés)

Localidades de Yonne